Die Fee steht für:

 Die Fee (1935), Originaltitel The Good Fairy, US-amerikanische Liebeskomödie von William Wyler
 Die Fee (1957), deutscher Fernsehfilm von Peter Beauvais
 Die Fee (2011), französisch-belgische Filmkomödie von Dominique Abel, Fiona Gordon und Bruno Romy